Die versunkene Stadt 
ist der Titel eines Märchens aus Österreich
 Die versunkene Stadt (Märchen)

sowie Filmtitel/-bestandteil von:
 Vineta – Die versunkene Stadt, ein Stummfilm von Werner Funck (1923)
 Die versunkene Stadt (2004),  TV-Film
 Rungholt – Die versunkene Stadt (2007) (TV-Episode)
 Die versunkene Stadt der Wolkenmenschen (2010) (TV Episode)
 Die versunkene Stadt Z, Abenteuerfilm von James Gray (2016)
 Magna Aura – Die versunkene Stadt, TV-Serie

Siehe auch:
Die Stadt unter dem Meer